Nouschi est un nom de famille porté notamment par :
 André Nouschi (1922- ), historien français, spécialiste de l'Afrique du Nord et du Proche-Orient contemporains.
 Marc Nouschi (1952- ), historien français spécialiste du  et responsable culturel.

Homonymie de patronyme